Friedrich von Wurmb ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Wurmb (1742–1781), deutscher Botaniker
 Friedrich Leopold von Wurmb (1757–1818), Oberstleutnant und Rittergutsbesitzer
 Friedrich Ludwig von Wurmb (1723–1800), deutscher Politiker und Finanzwirtschaftler
 Friedrich Ludwig Adolph von Wurmb (1794–1854), königlich-sächsischer Offizier und Kommandant